Кањовице могу бити:

 Кањовице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Кањовице (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република